Татьяна Романенко:
 Романенко, Татьяна Александровна (род. 1990) — украинская футболистка, нападающий.
 Романенко, Татьяна Анатольевна (Тутта Ларсен; род. 1974) — российская теле- и радиоведущая, актриса, певица, журналист, виджей.